Сабанетас има више значења:

 Сабанетас (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сабанетас (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сабанетас, Ранчо лос Лопез (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику